Арминьон (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 10,6 км². Население — 225 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Armiñón 

Муниципалитеты Алавы